Владимир Николаевич Белов:
 Белов, Владимир Николаевич (1900—1963) — советский химик.
 Белов, Владимир Николаевич (1947 — до 2017) — советский футболист.